Полуденский — русская фамилия.

Известные носители:
 Полуденский, Михаил Петрович (1830—1868) — российский библиограф, библиофил и историк.
 Полуденский, Пётр Семёнович (1777—1852) — российский сенатор.
 Полуденский, Сергей Петрович (1821—1858) — библиограф, архивист, директор библиотеки Московского университета.

См. также 
 Полуденовка
 Полуденная